

Cinema 
 Die Ratten – film del 1921 diretto da Hanns Kobe
 I topi (Die Ratten) – film del 1955 diretto da Robert Siodmak

Teatro 
 Die Ratten – tragicommedia di Gerhart Hauptmann del 1911